Marie Jugoslávská - princezna Marie Rumunská (6. ledna 1900 Gotha – 22. června 1961 Londýn) byla od roku 1922 až do smrti svého manžela Alexandra Karađorđeviće v roce 1934 královnou Království Jugoslávie.

Život

Původ 
Marie Rumunská se narodila dne 6. ledna 1900 jako Marie z Hohenzollern-Sigmaringenu v Gothě. Jejími rodiči byli Ferdinand Hohenzollernsko-Sigmaringenský a Marie z Edinburghu, již v té době žili u jejího děda Alfréda Sasko-Cobursko-Gothského. Princeznou Rumunskou se stala teprve roku 1914, poté co její otec nastoupil na rumunský trůn. Tam byla známa také pod jménem Marioara, zatímco její blízcí ji zvali důvěrně Mignon.

Královna 
8. června 1922 se vdala za Alexandr Karađorđeviće, krále Srbů, Chorvatů a Slovinců. Měli společně tři děti:
 Petr II. Jugoslávský (6. září 1923 – 3. listopadu 1970), poslední král Jugoslávského království, ⚭ 1944 Alexandra Řecká a Dánská (25. března 1921 – 30. ledna 1993)
 Tomislav Jugoslávský (19. ledna 1928 – 12. července 2000)
 ⚭ 1957 Markéta Bádenská (14. července 1932 – 15. ledna 2013)
 ⚭ 1982 Linda Mary Bonney (*22. června 1949)
 Ondřej Jugoslávský (28. června 1929 – 7. května 1990)
 ⚭ 1956 Kristýna Markéta Hesenská (10. ledna 1933 – 22. listopadu 2011)
 ⚭ 1963 Kira Melita z Leiningenu (18. července 1930 – 24. září 2005)
 ⚭ 1974 Eva Maria Andjelkovich (26. srpna 1926 – 13. prosince 2020)

Od roku 1929 jí náležel titul královny Jugoslávie, předtím byla královnou Srbů, Chorvatů a Slovinců. Po smrti krále Alexandra v důsledku atentátu v Marseille 9. října 1934, byl její titul královna matka. Vlády za jejího neplnoletého syna Petra se v zastoupení ujal její švagr Pavel Jugoslávský.

Královna Marie zemřela v londýnském exilu 22. června 1961 a byla pohřbena na královském hřbitově při Frogmore.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Hohenzollernové
Rumunské princezny
Jugoslávské královny
Královny matky
Narození 6. ledna
Narození v roce 1900
Úmrtí 22. června
Úmrtí v roce 1961
Ženy
Osobnosti na jugoslávských bankovkách
Narození v Gotha
Úmrtí v Rumunsku